Den nakna sanningen är ett musikalbum av trallpunkbandet Sten & Stalin som utkom 1997. Låtarna från skivan utkom senare även på skivan Värdelös.

Låtlista 
 30:de november
 Marjasin
 Modeller
 Din egen karriär

Sten & Stalin